Francisco Sanz Baldoví (Anna, la Canal de Navarrés, 1871-València, 1939), guitarrista, cantant i ventríloc valencià
 Francisco Sanz Durán (Madrid, 1972), futbolista madrileny que ocupava la posició de migcampista
 Francisco Javier Sanz Fernández (València, 1949) polític i professor valencià 
 Francisco José Sanz González de Martos coautor del Cas Paco Sanz, estafa